Potamochoerini — триба семейства свиные, включающая в настоящее время два рода и три вида. Potamochoerini существуют с середины миоценового периода. Доисторические роды Potamochoerini включают Celebochoerus, Kolpochoerus и Propotamochoerus. Распространение всех ныне живущих видов ограничено Африкой и Мадагаскаром, но в прошлом представители группы обитали также в Южной Азии, России и Европе.

Филогения

Примечания 

Свиные